Niemcy:
 Münsingen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Reutlingen
 Münsingen – dobro (Gutsbezirk) w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Reutlingen
 Münsingen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Reutlingen
 Münsingen – dawny powiat

Szwajcaria:
Münsingen – gmina w Szwajcarii w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland

Zobacz też:
 Münsing